Coprotiella gongylospora — вид грибів, що належить до монотипового роду Coprotiella.

Примітки

Джерела 
 Jeng, R.S.; Krug, J.C. 1976. Coprotiella, a new cleistocarpous genus of the Pyronemataceae with ascospores possessing de Bary bubbles. Mycotaxon. 4(2):545-550 — P.545

Роди грибів
Пецицоміцети
1976 у науці